Natalya Anisimova (en  ; née le ) est une athlète russe spécialiste du sprint.

Biographie

Palmarès

Records

Liens externes 
 

Sprinteuse russe
Coureuse de 100 mètres
Relayeuse (athlétisme)
Naissance en mars 1973